Nabb est un patronyme porté notamment par :

 Kim Nabb (né en 1985), joueur professionnel de hockey sur glace finlandais ;
 Magdalen Nabb (1947-2007), auteur de romans policiers britannique.

Homonymie de patronyme